Dekabr ist ein noch unveröffentlichtes Thriller-Drama des Regisseurs Klim Schipenko. Der Mysteryfilm erzählt die letzten Tage des russischen Lyrikers Sergei Jessenin.

Handlung 
Im Dezember  1925 erreicht die US-amerikanische Tänzerin Isadora Duncan die sowjetisch-lettische Grenze, wo sie Vorkehrungen für die Flucht ihres Geliebten, des Dichters Sergei Jessenin, aus der Sowjetunion trifft. Er muss nur noch in den Zug nach Riga steigen. Jedoch wird er auf seiner Zwischenstation, in Leningrad, in Geschehnisse verwickelt, die die Flucht erschweren. Um sich den Geheimdiensten zu entziehen, findet er sowohl Trost als auch Verzweiflung im Untergrund. Trotz der vielen Hindernisse, denen er auf seinem Weg begegnet, bleibt er entschlossen, sich wieder mit Isadora zu vereinen.

Produktion 
Die Dreharbeiten begannen im Dezember 2020 in Moskau und Sankt Petersburg. Für den Film wurde eine Kulisse von mehr als 7000 Quadratmetern gebaut.

Weblinks 
 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Filmtitel 2023
Russischer Film
Filmbiografie über Schriftsteller